Граф Росс — два британских титула: Граф Росс () — титул правителя области Росс в средневековой Шотландии.
 Граф Росс () — наследственный титул в системе пэрства Ирландии.